Jaschinski ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Jaschinski (1905–1989), deutscher Maler und Grafiker
 Andreas Jaschinski (1954–2005), deutscher Musikwissenschaftler

 Eckhard Jaschinski (* 1952), deutscher Ordenspriester und Theologe
 Georg Christoph von Jaschinski († nach 1787), preußischer Oberst
 Siegfried Jaschinski (* 1954), deutscher Bankmanager